Джерси — многозначный термин.
 Джерси — остров в проливе Ла-Манш, в составе Нормандских островов.
 Джерси — трикотаж.
 «Джерси», «мерч» — хоккейный свитер.
 Джерси — аэропорт в округе Святой Пётр на острове Джерси.
 Джерси — округ в штате Иллинойс, США.
 Джерси — порода коров.
 «Джерси» — английский регбийный клуб.

См. также 
 Джерсийский фонд охраны дикой природы ().
 Нью-Джерси — штат на северо-востоке США.
 Джерси-Сити — город в штате Нью-Джерси.
 Граф Джерси — наследственный титул пэра Англии.
 Джерси, Пол де (род. 1948) — австралийский юрист и политик, губернатор Квинсленда.